Le tournoi de tennis du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier III, se dispute à Acapulco du 21 au .

Flavia Pennetta remporte le simple dames. En finale, elle bat Ľudmila Cervanová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alina Jidkova et Tatiana Perebiynis.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Mexique
2005 au Mexique
Tennis en février 2005